, une communauté dans l'Alabama.
 , une communauté en Caroline du Sud.
 Plantersville, une ville du Mississippi.
 Plantersville, une ville du comté de Grimes  au Texas.